Сергей Иванович Авдеенко — украинский писатель, журналист и краевед.

Биография 
Сергей Иванович Авдеенко родился в Мелитополе 9 марта 1952 году. Член Союза журналистов СССР (1986), Украины (1992). Проживает в городе Мелитополе Запорожской области.

Образование 
 В 1971 году окончил Мелитопольский машиностроительный техникум.
 В 1983 году окончил Литературный институт им. М. Горького (Москва).

Работа 
После окончания машиностроительного техникума по направлению был направлен в город Аргун (тогда Чечено-Ингушская АССР). Работал токарем на заводе. Затем служба в армии (воинская специальность — оружейный мастер), возвращение в Мелитополь. Работал инженер-планировщиком, производственным и контрольным мастером на заводе, оператором котельной установки в теплосети и даже респираторщиком в пожарной части. В последние годы трудился корреспондентом, начальником отдела рекламы в местных газетах, занимался частным предпринимательством

Публикации

Журналы и сборники 
 Первая публикация — рассказ «Медали» — состоялась в мае 1975 года. Считаю это началом своей литературной деятельности.
 Печатался в украинских журналах «Україна», «Радуга», «Прапор», «Донбасс», «Одноклассник», «Малятко», в российских — «Москва», «Студенческий меридиан», «Юный техник», «Дон», «Кругозор», «Костер», «Пионер», «Мурзилка» и других; в альманахах «Вітрила» (Київ: Молодь, 1986), «Хортиця» (Дніпропетровськ: Промінь, 1987); сборниках «Всем миром» (Москва: Молодая гвардия, 1987), «Тіні кімнати сміху» (Дніпропетровськ: Промінь, 1989), «Афганистан болит в моей душе…» (Москва: Молодая гвардия, 1990).

Книги 
На русском языке:

 Последний атаман (Повести, очерки из истории Таврического края). — Мелитополь: Мелитопольская городская типография, 1995. — 68 с.
 
 
 Память. Рассказы о знаменитых мелитопольцах. — Мелитополь: Издательство «Мелитополь», 2008. — 188 с.
 
 
 Голгофа архиепископа Сергия (аудиокнига). — Мелитополь: Студия «Русское радио», 2010.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На украинском языке:

Цитаты 
 «Всем лучшим в себе я обязан книгам», — в свое время сказал Алексей Максимович Горький. И я вслед за ним могу повторить эти слова. В школьные годы они открывали для меня иные неизвестные миры, скрашивали серую будничную жизнь, позволяли на время забыть о том, кто ты есть, и ощутить себя совсем иным: смелым, сильным, удачливым".
 «В советские времена были проблемы с изданием. В Литературном институте я учился на семинаре драматургии. Я писал пьесы, но не мог их увидеть на сцене, потому что жил в провинциальном городе, где не было театра. Мне говорили, что надо переезжать в большой город, там мои пьесы могут поставить. Но я никуда не переехал, и эти пьесы, к сожалению, остались невостребованные. Зато стал писать прозу и довольно успешно».
 «Иногда меня спрашивают, как я отношусь к критике своих произведений? К мнению критиков, конечно, прислушиваюсь, стараюсь в их замечаниях найти рациональное зерно, пользу для себя. Однако приговор своим творениям выношу сам. И этот приговор часто бывает суровым».

См. также 
 Кулешова, Вера Семёновна
 Гончаренко, Олег Николаевич

Примечания

Ссылки 
 Сергей Авдеенко издал новую книгу о своем всемирно известном земляке-художнике Александре Тышлере
 Сергей Авдеенко презентовал новую книгу о трагических судьбах мелитопольских святых
 Свет увидела книга о двух известных мелитопольцах Олеге Олексенко и Евгении Кушнареве
 Презентация книги для детей «Розовые розы»
 Письмо отцу-фронтовику

Журналисты Украины